Amberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Amberg, stad, Bayern, Oberpfalz, 
 Amberg, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben,

USA 

 Amberg, Wisconsin – ort, Wisconsin, Marinette County,

Österrike 

 Schloss Amberg, slott, Vorarlberg, Politischer Bezirk Feldkirch, 

Robotskapade Österrikeförgreningar